Груффало:
 Груффало — персонаж английской детской литературы, большой и страшный лесной зверь.
 Груффало — английская детская книга писательницы Джулии Дональдсон с иллюстрациями Акселя Шеффлера.
 Груффало — короткометражный анимационный телефильм, снятый по одноимённой детской книге